Campanile (klokkentoren), een klokkentoren die naast een kerkgebouw staat maar er geen bouwkundig onderdeel van uitmaakt
 Campanile van Florence, een 85 meter hoge campanile in de Italiaanse plaats Florence, ontworpen door Giotto di Bondone
 Campanile van Venetië, een 98,5 meter hoge campanile op het San Marcoplein in de Italiaanse plaats Venetië
 Campanile (geslacht), een geslacht van mollusken dat fossiel bekend is vanaf het Laat-Krijt